

Pessoas
Greta Garbo - atriz sueca

Outros
 Greta - filme estadunidense de 2008
 Greta (filme de 2019) - filme brasileiro de 2019

Desambiguação